Tucuruí (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pará
 Tucuruí (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Pará